„Chasseur” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Marine nationale:
 „Chasseur” – bryg z lat 40. XIX wieku
 „Chasseur” – awizo typu Bisson z lat 70. XIX wieku
 „Chasseur” – niszczyciel typu Chasseur z początku XX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów